Schwarze Rose steht für:

 Schwarze Rosen, deutscher Film von Paul Martin (1935)
 Die schwarze Rose, US-amerikanisch-britischer Film von Henry Hathaway (1950)
 Schwarze Rose, Rosemarie, deutsch-spanischer Film von César Fernández Ardavín (1960)
Siehe auch:
 Black Rose